Giuseppe Moretti può riferirsi a diverse personalità: 
 Giuseppe Moretti (XVIII secolo) – pittore
 Giuseppe Moretti (1782-1853) – botanico
 Giuseppe Moretti (1857-1935) – scultore
 Giuseppe Moretti (1876-1945) – archeologo
 Giuseppe Moretti (1893-?) – politico
 Giuseppe Moretti (1960-2008) – attore e musicista